Жуміа́к-ле-Гран, Жуміак-ле-Ґран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 150 км на північний схід від Бордо, 45 км на північний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 581 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1246,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Жуміак-ле-Гран на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жуміак-ле-Гран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь